

Anno 
 752 o 752 a.C.

Codici 
 752 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Puckett Observatory, a Mountain Town, nella Contea di Gilmer (Georgia), degli USA

Matematica 
 752 – numero